Tigheci se poate referi la:

Tigheci, Leova, sat-reședință de comună din raionul Leova, Republica Moldova
Podișul Tigheci sau Colinele Tigheciului, un podiș situat în partea sudică a Republicii Moldova
Râul Tigheci, un afluent al râului Prut, situat pe teritoriul Republicii Moldova
Codrii Tigheci, o arie protejată din raionul Cantemir, Republica Moldova, situată între satele Lărguța și Capaclia